Ольвера () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 194 км². Население — 8570 человек (на 2010 год). Расстояние — 139 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web de la Fundación Vía Verde de la Sierra 
 Página dedicada a Olvera en la web Pueblos de España
 Web del Ayuntamiento de Olvera 
 Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Sitio web del Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra de Lijar 
 Sitio web del Instituto de Enseñanza Secundaria Zaframagón 
 Club Motero de Olvera 
 Club Ciclista Navalagrulla 

Города Кадиса
Муниципалитеты Кадиса